Список аэропортов штата Нью-Гэмпшир Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Коды аэропортов ФАА: Bureau of Aeronautics.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Лебанон
| LEB
| LEB
| KLEB
| Lebanon Municipal Airport
| PR 
| align=right | 12 143 

|- valign=top
| Манчестер
| MHT
| MHT
| KMHT
| Региональный аэропорт Манчестер-Бостон
| PR
| align=right | 1 931 563 

|- valign=top
| Портсмут
| PSM
| PSM
| KPSM
| Portsmouth International Airport at Pease
| PR
| align=right | 26 065 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Нэшуа
| ASH
| ASH
| KASH
| Nashua Municipal Airport (Boire Field)
| RL
| align=right | 12 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Берлин
| BML
| BML
| KBML
| Berlin Municipal Airport
| GA
| align=right | 22 

|- valign=top
| Клэрмонт
| CNH
| CNH
| KCNH
| Claremont Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Конкорд
| CON
| CON
| KCON
| Concord Municipal Airport
| GA
| align=right | 171 

|- valign=top
| Хейверхилл
| 5B9
|
|
| Dean Memorial Airport 
| GA 
|

|- valign=top
| Джафри
| AFN
| AFN
| KAFN
| Jaffrey Airport / Silver Ranch Airpark 
| GA
|

|- valign=top
| Кин
| EEN
| EEN
| KEEN
| Dillant-Hopkins Airport
| GA
| align=right | 35 

|- valign=top
| Лакония
| LCI
| LCI
| KLCI
| Laconia Municipal Airport
| GA
| align=right | 370 

|- valign=top
| Ньюпорт
| 2B3
| NWH
|
| Parlin Field 
| GA
|

|- valign=top
| Плимут
| 1P1
|
|
| Plymouth Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Рочестер
| DAW
| 
| KDAW
| Skyhaven Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уайтфилд
| HIE
| HIE
| KHIE
| Mount Washington Regional Airport
| GA
| align=right | 1 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Олтон
| B18
|
|
| Alton Bay Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Бристол
| 2N2
|
|
| Newfound Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Колбрук
| 4C4
|
|
| Gifford Field
|
|

|- valign=top
| Эррол
| ERR
| ERR
| KERR
| Errol Airport
|
|

|- valign=top
| Франкония
| 1B5
|
|
| Franconia Airport
|
|

|- valign=top
| Горем
| 2G8
|
|
| Gorham Airport
|
|

|- valign=top
| Хэмптон
| 7B3
|
|
| Hampton Airfield 
|
|

|- valign=top
| Хилсборо
| 8B1
|
|
| Hawthorne-Feather Airpark
|
|

|- valign=top
| Моултонборо
| 5M3
|
|
| Moultonboro Airport
|
|

|- valign=top
| Туин-Маунтин
| 8B2
|
|
| Twin Mountain Airport 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

New Hampshire Department of Transportation (NHDOT):
 Bureau of Aeronautics
 Airport Directory

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in New Hampshire — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: New Hampshire

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Нью-Хэмпшир:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Нью-Хэмпшир
Аэропорты